2 miejscowości w Polsce:
 Broników – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Broników – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas